Дрифт ():
 Дрифт — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.
 Дрифт — тип рекреационного дайвинга, характеризующийся погружением в районе, с достаточно сильным течением (или течениями).
 Дрифт — перемещение водных беспозвоночных в речном потоке вниз по течению в толще воды, а также совокупность самих этих организмов.